Marellyn nombre referente al latín, significa la reina de las flores

Nombre propio (mujeres)
 Marilyn Burns, actriz estadounidense.
 Marilyn Chambers, modelo y actriz porno estadounidense nacida en 1952 y muerta en 2009.
 Marilyn Crispell, pianista y compositora de jazz estadounidense.
 Marilyn Ferguson, escritora y poetisa de los EE. UU.
 Marilyn Horne, mezzosoprano estadounidense.
 Marilyn Maxwell, actriz de cine y comediante.
 Marilyn Miller, actriz estadounidense de los años 1920 e inicios de los 30.
 Marilyn Monroe, modelo y actriz de cine estadounidense cuyo nombre verdadero era Norma Jeane Mortenson.
 Marilyn vos Savant, columnista, escritora, conferencista y dramaturga estadounidense.
 Marilyn (novelista), seudónimo utilizado por María del Carmen Garrido.

Nombre propio (hombres)
 Marilyn Manson, cantante de un grupo estadounidense del género metal alternativo.
 Marilyn Sitzman, testigo presencial del asesinato de John F. Kennedy.

Además
 (1486) Marilyn, un asteroide.
 Marilyn (colina), un tipo de montaña o una colina en Gran Bretaña, Irlanda o las islas circundantes.
 Marilyn Manson (banda), grupo de música al que da nombre su cantante.
 Huracán Marilyn, poderoso huracán categoría 3 que devasto la región del Caribe en la temporada de 1995.